KATL est un code, qui signifie :
 

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports